Een verkeersweg:
 N86 (België)
 N86a (België)
 N86b (België)
 N86c (België)
 N86f (België)
 N86 (Frankrijk)
 N86a (Frankrijk)
 N86b (Frankrijk)
 N86c (Frankrijk)
 N86d (Frankrijk)
 N86e (Frankrijk)
 N86f (Frankrijk)
 N86g (Frankrijk)
 N86h (Frankrijk)
 N86i (Frankrijk)
 N86j (Frankrijk)
 N86k (Frankrijk)
 N86l (Frankrijk)
 N86 (Ierland)